Francisco Moreno puede referirse a:
 Francisco P. Moreno (1852-1919), perito argentino;
 Francisco Moreno Allué (1989-), ciclista profesional español;
 Francisco Moreno Fernández (1883-1945), oficial de la Guerra Civil Española.
 Francisco Moreno Fernández (1960-), sociolingüista español;
 Francisco Moreno Galván (1925-1999), poeta español;
 Francisco Moreno Gómez, Paquito (1942-2013), futbolista español;
 Francisco Moreno Gómez (1946-), historiador español;
 Francisco Moreno Martínez (1931-), ciclista español;
 Francisco Moreno Zulueta (1880-1963), político español - Ministro en España (durante 1928-1930);
 Francisco Moreno (Siglo XIX), político español.
 Isko Moreno, alcalde de Manila.